«Остаться в живых 2: Воскрешение» (или «Холодная добыча 2») — норвежский слэшер 2008 года, является сиквелом успешной первой части Остаться в живых. Премьера в Норвегии состоялась 10 октября 2008 года. Многие критики говорили, что этот фильм является хорошим продолжением первой части. В первую же неделю фильм стал рекордсменом норвежского кино, как по числу зрителей так и по кассовым сборам.

Сюжет 
Янике — единственная из всех выживших в резне (в первом фильме) в горах Ютунхеймен. Её находят и отправляют в больницу, где её приводят в чувство. Эту больницу в скором времени должны закрыть и поэтому в ней мало мед. персонала и всего три пациента, включая Янике. После того как она рассказывает, что с ней случилось, полиция начинает поиски тел её друзей и убийцу. Они находят в ущелье пятерых трупов и доставляют их в ту же больницу. Тело убийцы стало подавать признаки жизни и врачам удаётся его реанимировать. После того как он приходит в себя, он встает с кровати и начинает убивать всех, кто находится в этой больнице.

Янике, которая ещё не оправилась от первого кошмара, приходится пережить новый.

В ролях 
 Ингрид Болсай Бердал — Янике
 Марта Снорресдоттер Ровик — Камила
 Ким Уифладт — Оле
 Фритьов Сохейм Герман
 Йоханна Мерк — Аудхилд
 Матс Элдоен — Свере
 Руне Мелби — человек с гор (убийца)

Съёмки 
Первый из двух фильмов «Остаться в живых» был очень хорошо принят и его посмотрели более 260 тысяч человек, что является хорошим показателем для Норвегии. Один из критиков даже назвал его «лучшим фильмом ужасов» 2006 года. По этой причине, ожидания продолжения фильма были очень высокими. Также Ингрид Болсай Бердал дала своё согласие, что она будет сниматься в сиквеле, и подчеркнула, что согласилась сниматься потому, что это хороший фильм, а не просто чтобы заработать на продолжении.

Съёмки начались в конце февраля.

Съемки на открытом воздухе были сняты в условиях дикой природе Ютунхеймен и деревне Отто, а сцены в больнице, в одной из больниц коммуны Ос.

Факты о фильме 
 Отзывы норвежских критиков о фильме были, по большей части, положительными.
 В первую неделю показа фильм посмотрели 101 564 человека, что стало новым рекордом для норвежского фильма. Предыдущий рекорд (70 952 человек) был установлен фильмом Эллинг 2: Маменькин сынок в 2003 году.
 Кассовый успех в значительной степени был получен в результате удачной маркетинговой кампании, которая была проведена за несколько недель до выхода фильма.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы ужасов Норвегии
Фильмы ужасов 2008 года
Фильмы-слэшеры
Фильмы на норвежском языке